

Carriera
Di famiglia molto povera ma grande appassionato di sport, venne chiamato nel 1923 a fare il servizio militare a Roma nel corpo dei Bersaglieri. Visto giocare casualmente, fu invitato al campo sportivo ove si allenava la Lazio per una sorta di provino: l'esito fu positivo, tanto che venne inserito nella rosa della prima squadra per il campionato 1923/24. La sua difficoltà fu quella di rendere compatibile il servizio militare col calcio, di conseguenza non poté essere schierato per molte partite, e addirittura in qualche caso fu costretto a giocare con uno pseudonimo (Nonza, l'anagramma del proprio cognome) per evitare problemi con le autorità militari.

Terminato il servizio, dovette forzatamente tornare a Venezia, ove più che giocare al calcio cercò di trovare un impiego stabile. Il calcio rimase sempre una sua grandissima passione.

È morto a Venezia per una crisi cardiaca pochissimi giorni dopo aver compiuto 99 anni.